Unter Flügelholm versteht man
 Ein bestimmtes Teil beim Bau von Flugzeugflügel, s. Holm (Flügel)
 In der Vor- und Frühgeschichte eine bestimmte Form der Beilschäftung, s. Schäftung (Vor- und Frühgeschichte)